Ива́н Заха́рьин: Захарьин, Иван Николаевич (1839—1906) — русский писатель, поэт и драматург, очеркист.
 Захарьин, Иван Яковлевич (ок. 1788—1857) — русский вице-адмирал.